Miejscowości w USA:
 Magnet – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Cedar
Gminy w USA:
 Magnet (ang. Magnet Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Hot Spring
 Magnet link – typ linku URI